Rankov est un nom propre slave qui peut faire référence à :

Toponyme 

 , village du district de Havlíčkův Brod dans la région de Vysočina en Tchéquie ;	  
 , village faisant partie de la ville de Trhové Sviny dans le district de České Budějovice en Tchéquie.

Patronyme 

  (1964-), écrivain slovaque ; 
 Boris Rankov (1954-), historien, professeur d'histoire, ancien rameur et arbitre d'aviron britannique ;
  (1951-), acteur bulgare ;
  (1959-), acteur bulgare ;
  (1865-1953), homme politique bulgare.

Patronyme slave
Patronyme bulgare
Toponymie tchèque